Suursaari kan syfta på:

Finland
Huuhtsalo och Suursaari, ö i Luumäki,  (7,4 km²)
Suursaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,71), ö i Libelits,  (3,2 km²)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,30, long 26,94), ö i Mäntyharju,  (1 ha)
Suursaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), ö i Varkaus,  (7 ha)
Suursaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,13, long 27,75), ö i Klemis,  (1 ha)
Suursaari (ö i Pihtipudas, Kolima), ö i Pihtipudas,  (9 ha)
Suursaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,50, long 27,61), ö i Idensalmi,  (2 ha)
Suursaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,43), ö i Pielavesi, 
Suursaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,21), ö i Joensuu,  (0 ha)
Suursaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), ö i Kouvola,  (3 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,22, long 27,28), ö i Mäntyharju,  (1 ha)
Suursaari (ö i Päijänne-Tavastland), ö i Asikkala,  (0 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,99), ö i Enonkoski,  (42 ha)
Suursaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,48, long 29,25), ö i Rautjärvi,  (2 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 27,03), ö i Mäntyharju,  (5 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,32), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,61), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 28,36), ö i Puumala,  (14 ha)
Suursaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,44, long 30,17), ö i Joensuu,  (1 ha)
Suursaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,72, long 29,95), ö i Parikkala,  (4 ha)
Suursaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 29,45), ö i Nyslott,  (2 ha)
Suursaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,09, long 29,73), ö i Kides,  (4 ha)
Suursaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,33, long 29,37), ö i Rääkkylä, 
Suursaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi), ö i Pihtipudas,  (1 ha)

Estland
 Suursaari finska namnet för Hogland